10-й выпуск Амстел Голд Рейс — шоссейной однодневной велогонки по дорогам нидерландской провинции Лимбург. Гонка длиной 238 километров со стартом в Херлене и финишом в Мерссене была проведена 29 марта 1975 года. 

Победу на гонке, второй раз в карьере, одержал бельгиец Эдди Меркс из команды «Molteni».

Участники 
На гонке стартовали 138 гонщиков. До финиша доехали 35 гонщиков, представляющих 11 велокоманд.

Обзор 
На втором подъёме на Кауберг от группы лидеров оторвались бельгийцы Эдди Меркс и Фредди Мартенс. Меркс первым пересек вершину холма и вскоре сбросил соотечественника, в сольном стиле доехав до финиша.

Результаты

Ссылки 
 
 Амстел Голд Рейс 1975 на CycleBase

Амстел Голд Рейс
1975 год в велоспорте
Спорт в Нидерландах в 1975 году
Март 1975 года